OVR peut désigner :

 Opération Villages roumains ;
 Ottawa Valley Railway ;
 Ohio Valley Railroad.